Дулово — топоним

Болгария 
 Дулово — город в общине Дулово Силистренской области.
 Дулово — община, входит в состав Силистренской области.

Россия 
 Дулово — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Кубенское сельское поселение.
 Дулово — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Старосельское сельское поселение.
 Дулово — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Дулово — деревня в Чеховском районе Московской области.

Псковская область 
 Дулово — деревня в Бежаницском районе.
 Дулово — деревня в Локнянском районе, Локнянская волость.
 Дулово — деревня в Локнянском районе, Подберезинская волость.
 Дулово — озеро в Локнянском районе.
 Дулово — деревня в Палкинском районе.

Тверская область 
 Дулово — село в Конаковском районе.
 Дулово — деревня в Краснохолмском районе.
 Дулово — деревня в Ржевском районе.
 Дулово — деревня в Торжокском районе.
 Дулово — деревня в Осташковском городском округе.

Ярославская область 
 Дулово — деревня в Белосельском сельском поселении Пошехонского района.
 Дулово — деревня в Некрасовском сельском поселении Ярославского района.

Украина 
 Дулово — село в Тячевском районе Закарпатской области.

См. также 
 
 Дулов